Дос Сеибас има више значења:

 Дос Сеибас (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дос Сеибас (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дос Сеибас (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику